Finally Famous Vol. 3: BIG — третий официальный микстейп американского певца Big Sean выпущенный 20 октября 2010 года. Альбом полностью был спродюсирован такими продюсерами как : Don Cannon, Big Sean, Канье Уэст, Nick Kage, DJ Spinz, The Olympicks, No I.D., Elised of Treal, Chuck Inglish, Key Wane, Caphoon Jones, Wrightrax, Mike Posner, Clinton Sparks.

Список композиций 
Confirmed by XXL.

 The tracks 18, 19 and 20 are additional of the re-released version.
 In the original release, the tape had one untitled bonus track featuring Kanye West. This song was later revealed to be called «Glenwood».

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Микстейпы 2010 года
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном
Альбомы, спродюсированные No I.D.